Dans la mythologie grecque :
 Agrios et Thoas sont deux Géants, vaincus lors de la gigantomachie ;
 Thoas fils d'Andrémon est roi et meneur de l'Étolie dans la guerre de Troie ;
 Thoas fils d'Ornytion est roi de Corinthe ;
 Thoas fils d'Icarios ;
 Thoas, roi de Lemnos, est le père d'Hypsipyle et de Sicinos ;
 Thoas, roi de Tauride.